Plaats in Indonesië
 Pucangan (Ambal), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Pucangan (Kartasura), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukoharjo in de provincie Midden-Java
 Pucangan (Sadang), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Pucangan (Kauman), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java
 Pucangan (Montong), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java